Taekwondo – koreańska sztuka walki, sport będący dyscypliną olimpijską
 Taekwondo – polsko-koreański film z 1998 w reż. Moon Seung Wook (Moon Seung-wook)
 Taekwondo – chiński film z 2004 w reż. Sai Fu